Бутырка
 Бутырская тюрьма
  Бутырка — российская музыкальная группа.
 Бутырка — прежнее название немецкого села, ныне деревни Краснознаменка в Болотнинском районе Новосибирской области
 Бутырка — село, Жирновский район, Волгоградская область
 Бутырка-блог